Schüling ist der Familienname folgender Personen:
 
 Klaus Schüling (* 1963), deutscher Biologe und Verleger